Slovo koník nebo konik je nejednoznačné a může znamenat :

zdrobnělina od slova kůň, menší kůň
součást soustruhu
konik – malé plemeno koně, potomek lesního tarpana
koník mořský, alternativní název pro rybu koníček mořský – mořská ryba z rodu Hippocampus
rod hmyzu z čeledi koníkovití (Rhaphidophoridae)
jiný lidový název pro skákavý luční hmyz – kobylka luční
koník či koníček – lidový název pro sešívačku
koník či koníček – ve fotbale lidově střela, která se nejprve odrazí od země a poté přeletí nad bránícím hráčem